Chuang Chih-Yuan (; * 2. April 1981 in Kaohsiung) ist ein taiwanischer Tischtennisspieler, der in Deutschland für Werder Bremen spielte. Er nahm 2021 zum fünften Mal an Olympischen Spielen teil. 2013 gewann er die Weltmeisterschaft im Doppel.

Werdegang 
Chuang Chih-Yuans Eltern waren taiwanesische Nationalspieler. Erste internationale Auftritte hatte er 1998 in ITTF-Pro-Tour-Turnieren, an denen er bis 2015 oft so erfolgreich teilnahm, dass er seit 2000 stets die Grand Finals erreichte. Dabei siegte er 2002 im Einzel, 2008 kam er im Doppel mit seinem Landsmann Wu Chih-Chi ins Finale. Bei den Asienmeisterschaften wurde er 2000 und 2003 mit der Mannschaft Taiwans Zweiter.

2004 qualifizierte er sich erstmals für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen. Hier schied er im Einzel-Viertelfinale gegen den Chinesen Wang Hao aus, das Doppel mit Chiang Peng-Lung kam zwei Runden weiter. Bei den nächsten Olympischen Spielen 2008 verlor er im Einzel in der dritten Runde gegen Yang Zi (Singapur). 2012 kam er im Einzel bis ins Halbfinale und unterlag dann im Kampf um die Bronzemedaille dem Deutschen Dimitrij Ovtcharov.

Von 2000 bis heute (2016) nahm er an allen 17 Weltmeisterschaften teil. Erst 2013 gewann er dabei eine Medaille, als er im Doppel mit Chen Chien-An nach einem 4:2-Sieg im Finale gegen das chinesische Duo Hao Shuai/Ma Lin den ersten WM-Titel für Taiwan überhaupt errang. Zudem nahm er zwischen 2002 und 2015 an allen 14 World Cups teil und kam dort insgesamt sechsmal ins Viertelfinale.

Aktivitäten in Deutschland 
2000 schloss sich Chuang Chih-Yuan erstmals – aus dem Chin.Taipei Team kommend – dem deutschen Bundesligaverein TTF Ochsenhausen an. Ein Jahr später wechselte er zum SV Plüderhausen, am Ende der Saison 2001/02 kehrte er zum TTF Ochsenhausen zurück, mit dem er 2004 Deutscher Meister wurde. Hier blieb er bis 2006, als er Deutschland Richtung Taiwan verließ. Nach einem Zwischenspiel beim spanischen Club Tenis de M. Caja wurde er 2008 erneut von Ochsenhausen verpflichtet. Später spielte er in Frankreich bei Levallois Sport. Ab der Saison 2012/13 trat er für den SV Werder Bremen an, mit dem er in seiner ersten Saison Deutscher Meister wurde und dabei mit 21 Siegen aus 24 Spielen die beste Einzelbilanz der Liga aufwies. 2014 kehrte er nach Taiwan zurück. Zurzeit spielt er beim französischen Verein GV Hennebont.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Niemals allein – Chuang Chih-Yuan Artikel vom 12. Juli 2015 auf Butterfly (abgerufen am 21. Juli 2015)
  (abgerufen am 2. August 2012)
  (abgerufen am 2. August 2012)
  (abgerufen am 21. September 2018)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Taiwan)
Tischtennisspieler (Werder Bremen)
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)
Olympiateilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Taiwan)
Universiadeteilnehmer (Taiwan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2001
Taiwaner
Geboren 1981
Mann